Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2019/2020 продил с 7 по 8 февраля 2020 года на катке Олимпийский овал Калгари, Калгари, Канада. Забеги проводились на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. В первый день соревнований было установлено 78 личных рекордов, во второй день установлены два рекорда катка и 77 личных рекордов.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа

2020 год в конькобежном спорте